Pornopedia est une encyclopédie en ligne sur la pornographie, l'érotisme et la sexualité.

Utilisant le système de wikis, elle fut créée en 2008, par l'acteur allemand de films pornographiques Till Kraemer.

Contenu 
Pornopedia traite de sujets sur la pornographie, l'érotisme et la sexualité, mais ne dispose pas réellement de contenu hardcore. En , l'encyclopédie est disponible dans sept langues ; l'allemand, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, le suédois et le polonais. La version allemande est la plus développée, elle compte plus de  articles. 

Pour écrire sur Pornopedia, les contributeurs doivent enregistrer un compte utilisateur et qu'il soit validé par un administrateur pour éviter le spam et le vandalisme.

Dans les médias 
En , le journal allemand Bild, lui consacre un grand article sur sa page d'accueil, ce qui la fait connaître du grand public.

Chaque mois depuis 2009, le magazine allemand , met en avant un article de Pornopedia sur le fétichisme ou différentes positions sexuelles.

Notes et références 

Site web pornographique
Encyclopédie en ligne
Wiki
Site web multilingue
Site web allemand